Modesty Blaise (stripfiguur), een stripfiguur
Modesty Blaise (roman), een roman uit 1965 van Peter O'Donnell
Modesty Blaise (1966), een film onder regie van Joseph Losey
Modesty Blaise (1982), een film onder regie van Stephen Zito